Bull of the Woods è un album in studio del gruppo musicale statunitense The 13th Floor Elevators, pubblicato nel 1969.

Tracce

Collegamenti esterni